Шмідт (від  — коваль) — популярне німецьке прізвище (утворене за родом фаху носія), а також прізвище німецького походження в інших народів і країнах, наприклад, у Росії.

У німецькій мові існують різні форми написання прізвища: Schmidt, Schmit, Schmitt, Schmitz, Schmid тощо.

Є відповідником (утвореним у той же спосіб) англійського Сміт та українських прізвищ Коваль, Коваленко, Ковальчук.

Носії прізвища

Україна 
 Шмідт Вальтер Едуардович (1890—1958) — український вчений у галузі лісництва
 Шмідт Володимир Петрович (1827—1909) — російський адмірал українсько-німецького походження, учасник Кримської війни.
 Шмідт Германн (1809—1882) — ентомолог, професор зоології і мінералогії, ректор Львівського університету (1869—1870).
 Шмідт Едуард Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шмідт Микола Олегович (1962) — український політик, депутат Верховної Ради
 Шмідт Петро Петрович (1867—1906) — українсько-німецький військовик-моряк, лейтенант російського флоту, один з керівників Севастопольського збройного повстання 1905
 Шмідт Раймунд — очільник Тернополя.
 Шмідт Роман Михайлович (1951) — український політик
 Шмідт Федір Іванович (Йохан-Теодор Шмідт) (?-1937) — український залізничник, начальник Південно-Західних і Південних залізниць
 Шмідт Дмитро Аркадійович (1896—1937)  — радянський військовий діяч, комдив.

 Шмідт Віра Федорівна (1889—1937) — російська та радянська психоаналітик та педагог; секретар Російського психоаналітичного товариства.

Австрія 
 Гвідо Шмідт (1901—1957) австрійський діпломат.

Білорусь 
 Шмідт Отто Юлійович (1891—1956) — білорусько-німецький радянський вчений — математик, астроном, геофізик, дослідник Арктики, академік АН УРСР та AH СРСР

Бразилія 
 Оскар Шмідт — бразильський баскетболіст. Учасник п'яти Олімпіад

Естонія 
 Альфред Шмідт (1898—1972) — естонський важкоатлет, срібний призер Літніх Олімпійських ігор 1920
 Фрідріх Карл Шмідт (Федір Богданович (Фрідріх Карл) Шмідт; 1832—1908) — балтійсько-німецький, російський геолог, ботанік та палеонтолог, вважається засновником естонської геології

Канада 
 Мілт Шмідт — канадський хокеїст
 Софі Шмідт — канадська футболістка

Німеччина 
 Август Шмідт (1892—1972) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-лейтенант (1943) Вермахту.
 Аксель Шмідт (1870—1940) — німецький публіцист
 Вільгельм Шмідт (етнограф) (1868—1954) — антрополог, етнограф і лінгвіст, соціолог, історик, католицький місіонер.
 Гаральд Шмідт (1957) — німецький актор, комік, телеведучий і письменник.
 Гельмут Шмідт (1918—2015) — німецький політик, бундесканцлер ФРН (1974—1982)
 Гергард Шмідт (1865—1949) — німецький хімік
 Ніко Шмідт (1978) — німецький борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи, чемпіон світу серед військовослужбовців
 Отто Шмідт-Гартунг (1892—1976) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста.
 Роджер Шмідт (1967) — німецький футбольний тренер.

Росія 
 Шмідт Отто Юлійович (1891—1956) — російський математик, астроном, геофізик, дослідник Арктики.
 Шмідт Юрій Маркович (1937—2013) — російський адвокат і правозахисник

США 
 Ерік Емерсон Шмідт (нар. 1955) — американський інженер, бізнесмен, науковець, письменник, голова ради директорів компанії Alphabet Inc.

Див. також 
 Шмітт
 Шмідта
 Про Шмідта
 Шмідтове
 Шмідтівка
 Шмідтівське газове родовище

Німецькі прізвища